Das Direct Line Championships 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Eastbourne. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 12. bis 19. Juni 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Eastbourne